Il singolare del torneo di tennis Oregon Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kurumi Nara che ha battuto in finale Alison Riske 3–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Lauren Davis (primo turno)
  Misaki Doi (secondo turno)
  Alison Riske (finale)
  Kurumi Nara (Campionessa)

  Shelby Rogers (semifinali)
  Stéphanie Dubois (secondo turno)
  Grace Min (semifinali)
  Irina Falconi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Oregon Challenger 2013